Smirnovo kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Smirnovo (ort i Kazakstan), Nordkazakstan,

Nordmakedonien 

 Novo Zmirnevo, ort,